Osoby o tym nazwisku:
 Kalidou Koulibaly – francuski piłkarz
 Pan Pierre Koulibaly – burkiński piłkarz
 Paul Koulibaly – burkiński piłkarz